

Persone 
 Clarence Munroe Clark (1859-1937) – tennista statunitense
 Charles Edward Munroe (1849-1938) – chimico statunitense
 Ellen Richards Munroe coniugata Ridgway (1866-1934) – golfista statunitense
 Fred Munroe, pseudonimo di Fabrizio Moroni (1943-2006) – attore italiano
 Gage Munroe (1999) – attore e doppiatore canadese
 George Munroe (1922-2014) – cestista statunitense
 John Munroe Longyear (1850-1922) – imprenditore e politico statunitense
 Kevin Munroe (1972) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese
 Randall Munroe (1984) – programmatore, fumettista e scrittore statunitense

Personaggi immaginari 
 Jill Munroe – personaggio della serie televisiva Charlie's Angels
 Kris Munroe, propr. Kristine Munroe – personaggio della serie televisiva Charlie's Angels

Altro
 4942 Munroe – asteroide della fascia principale
 Effetto Munroe – proprietà utilizzata dal principio della carica cava
 Munroe Falls – comune degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Ohio, contea di Summit

Pagine correlate
 Munro
 Monroe